Попо́вка () — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Тельманского сельского округа. Код КАТО — 113863200.

География 
Село расположено на берегу реки Ишим, в восточной части района, на расстоянии примерно 20 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Атбасар, в 4 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Тельмана.

Абсолютная высота — 284 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Тельмана — на западе, село Калиновка — на юго-западе, село Бастау — на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 384 человек (из них украинцы — 43 %).

В 1999 году население села составляло 423 человека (211 мужчин и 212 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 306 человек (143 мужчины и 163 женщины).

Улицы 
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Есиль,
 ул. Жастар,
 ул. Женис,
 ул. Каражар,
 ул. Садибек.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Атбасарского района